18. Letnie Mistrzostwa Polski w Skokach Narciarskich – zawody o mistrzostwo Polski w skokach narciarskich na igelicie, które odbyły się w dniach 1-8 września 2013 roku na skoczni Skalite w Szczyrku i Wielkiej Krokwi w Zakopanem.

W konkursie na normalnej skoczni zwyciężył Dawid Kubacki, a srebrny medal zdobyli ex aequo Klemens Murańka i Krzysztof Biegun. 

Na dużym obiekcie najlepszy był Jan Ziobro przed Maciejem Kotem i Kubackim.

Wyniki

Konkurs indywidualny na normalnej skoczni (Szczyrk, 01.09.2013) 

W konkursie wzięło udział 63 zawodników, w tym jeden reprezentant Czech.

Konkurs indywidualny na dużej skoczni (Zakopane, 08.09.2013) 

W konkursie wzięło udział 65 zawodników, w tym czterech z Ukrainy.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich
Sezon 2013/2014 w skokach narciarskich
2013 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Zakopanem
Zawody sportowe w Szczyrku